Nils Berglund kan avse:

Nisse Berglund (1862–1918), läkare
Nils Berglund (1900–1939), läkare
Nils Berglund (född 1923), konstnär